El Deseo – casa di produzione cinematografica spagnola
 El deseo – telenovela argentina
 El deseo – EP dei Los Amantes de Lola del 1992
 El deseo – film del 1944 diretto da Carlos Schlieper
 El deseo – film del 1948 diretto da Chano Urueta